Султана́т — официальное название исламского государства или области (региона, так называемого губернаторства, взамен слова государство, штат, область, регион или губернаторство), где главой государства, области или региона является султан.

Также султанат — исторические и современные государства в рамках исламского мира, отличительными признаками которых являются долгая непрерывная традиция правления династии султана у данного народа. Данные государства являются государствами традиционалистского типа.
По теории исламского права султанат — часть союзного государства халифата как конституционной федерации, во главе стоит либо султан из местной наследственной династии, либо выборное лицо.

См. также 
 Aйюбидские султаны
 Бахмани
 Электоральные султанаты